Лас Лупес има више значења:

 Лас Лупес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Лупес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Лупес, Ранчо Домингез (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лупес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику